Може́йко — фамилия. Известные носители:

 
 Можейко, Всеволод Николаевич (1906—1980) — главный арбитр Государственного арбитража при Совете Министров СССР с 1939 по 1949 годы. С 1930 года занимался научно-педагогической деятельностью.
 Можейко, Геннадий Николаевич (род. 1982) — белорусский журналист.
 Можейко, Зинаида Яковлевна (1933—2014) — белорусский этномузыковед, доктор искусствоведения (1992).
 Можейко, Игорь Всеволодович (Кир Булычёв; 1934—2003) — советский писатель-фантаст, драматург и литературовед, сценарист. Историк, востоковед, фалерист.
 Можейко, Леонид Чеславович (род. 1954) — российский государственный деятель, мэр Рыбинска.
 Можейко, Павел Викторович (1911—1987) — Герой Советского Союза.
 Можейко, Фома Фомич (1936—2018) — белорусский химик, доктор химических наук, член-корреспондент НАН Белоруссии (1991).